Crotta – strumento musicale medioevale a corde
 Crotta – cognome
 Crotta – famiglia
 Crotta, cantina dedicata alla stagionatura dei formaggi e alla scrematura del latte, con al centro una fossa per la conservazione delle patate, nell'architettura tradizionale valdostana

Geografia 
 Crotta – quartiere del comune tedesco di Müglitztal
 Crotta d'Adda – comune italiano della provincia di Cremona, comunemente abbreviato in "Crotta"

Persone 
 Clarissa Crotta – cavaliere svizzero, specializzato nel salto ostacoli
 Fabio Crotta – cavaliere svizzero, specializzato nel salto ostacoli
 Francesco Calbo Crotta – politico italiano
 Marco Aurelio Crotta – architetto italiano

Pagine correlate 
Crotti